

Patronymes 

 Alain Borne (1915-1962), poète français ;
 Alain Borne (1957-), footballeur français ;
 Dominique Borne (1939- ), historien et haut fonctionnaire français ;
 Élisabeth Borne (1961-), haute fonctionnaire et femme politique française, actuelle Première ministre ;
 Étienne Borne (1907-1993), philosophe et journaliste français ;
 Federico Puga Borne (1855-1935), médecin et homme politique chilien ;
  
 François Borne (flûtiste) (1840 - 1920), parfois orthographié Bourne, flûtiste français et compositeur.
 François Borne (1968-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Geneviève Borne, mannequin et animatrice de télévision québécoise ;
 Guillaume Borne (1988-), joueur de football français ;
 Lucien Borne (1884-1954), homme d'affaires québécois ;

 Olivier Borne, (1960-), Scénographe français ;
 Olivier Borne, (1966-), musicien français ;
 Paul Borne, acteur de doublage français.
 Pierre Borne (1944-), scientifique français ;

Politique 
 Gouvernement Élisabeth Borne

Toponymes 

 Borne, commune française de l'Ardèche ;
 Borne, commune française de la Haute-Loire ;
 Borne, commune allemande de l'arrondissement du Salzland ;
 Borne, ville néerlandaise de la province d'Overijssel ;
 La Grande Borne, cité d'habitat social dans l'Essonne.

 Borne, nom allemand du village de Źródła (Basse-Silésie), commune de Miękinia, en Pologne
 Borne, village du powiat de Drawsko de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

Hydronymes 

 Borne, rivière de la Haute-Savoie ;
 Borne, rivière de la Haute-Loire ;
 Borne, rivière de l'Ardèche et de la Lozère.

Massifs 
 Massif des Bornes, massif de la Haute-Savoie.
 Bornes ou Borne, plateau de la Haute-Savoie.

Noms communs 
 Borne (fumoir), méthode de fumage/séchage de la viande dans le canton de Fribourg, en Suisse.
 Une borne est un siège à plusieurs places dont l'assise tourne autour d'un axe central.

Géographie 

 Borne géographique, pierre enchâssée dans le sol pour identifier un lieu (telle une borne géodésique), baliser un trajet ou limiter un territoire (borne frontière (borne des Trois Puissances)) ;
 Borne routière, destinée à indiquer les distances sur les routes.
 Borne de voirie, destinée à diriger ou empêcher la circulation routière ;
 Borne milliaire qui était une borne routière en pierre sous la Rome antique ;
 Borne commémorative, rappelle un événement local (borne de la Terre sacrée) ;

Histoire 

 Borne milliaire, borne de voie romaine.

Informatique 
 Borne Wi-Fi, zone d'accès à une connexion sans fil à un réseau ;
 Borne interactive, équipement informatique donnant accès à certaines ressources logicielles ;
 Borne d'arcade, meuble équipé d'un jeu vidéo payant.

Mathématiques 
 En analyse réelle, une borne est un minorant ou un majorant d'un ensemble de valeurs, d'une fonction ou d'une suite. Les bornes inférieure et supérieure sont respectivement le plus grand minorant et le plus petit majorant lorsqu'ils existent.
 En théorie des ordres et en topologie, la notion d'intervalle borné se généralise en partie bornée.
 Borne FDCR, borne inférieure, en statistiques, sur la variance d'un estimateur sans biais.
 Borne de Gilbert-Varshamov, minoration, en théorie des codes, de la distance minimale des codes.

Électronique, électricité 
 Borne d'un dipôle électrique, connexion qui lui permet d'être relié dans un circuit électrique.
 Borne de recharge, pour les véhicules électriques

Physique 
 Borne de Froissart, limitation sur la section efficace totale de collision entre particules.

Noms propres 
 Borne de Cristal, récompense du milieu professionnel décernée par l'Union Belge des Géomètres-Experts.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France